Die Scottish Football League Division One wurde 1952/53 zum 53. Mal ausgetragen. Es war zudem die 56. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 6. September 1952 und endete am 7. Mai 1953. In der Saison 1952/53 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 28. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Der FC Motherwell und Third Lanark stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönige wurden mit jeweils 30 Treffern Lawrie Reilly von Hibernian Edinburgh und Charlie Fleming vom FC East Fife.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1952/53 bei statto.com
 Scottish Division One 1952/53 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1952/53
1952 53